Branchipus är ett släkte av kräftdjur. Branchipus ingår i familjen Branchipodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gälbladfotingar
Branchipus